Филипп Савельевич Марков (1898—1956) — советский военачальник, контр-адмирал (18 апреля 1943 года).

Биография 
Родился в слободе Вознесенская, ныне её территория в черте города Запорожье, Екатеринославская губерния.

В 1915 году окончил школу юнг, а в 1916 году минную школу в городе Севастополь.

В Красной гвардии с ноября 1917 года, матрос-боец Черноморского флота (ЧФ), участвовал в подавлении Корниловского мятежа в Курской губернии.

С февраля 1918 года — матрос-электрик эсминца «Громкий» Черноморского флота, участвовал в подавлении офицерского восстания в Крыму и затоплении кораблей ЧФ.

С апреля 1918 года принимает участие в боях в составе Волжско-Каспийской военной флотилии в качестве: председателя судового комитета на форт-барже «Сережа», с ноября 1918 года — матроса-электрика: вооруженного парохода «Красное Знамя», с августа 1919 года канонерской лодки «Красное Знамя», с октября 1920 года эсминца «Поражающий». С 1919 года член ВКП(б).

С октября 1922 года вновь переводится на Черноморский флот, где занимает должности: секретарь партбюро Главвоенпорта и отряда траления города Севастополь, с декабря 1923 года — начальник партотдела Политуправления ЧФ, с августа 1924 года — комиссар дивизиона канонерских лодок.

С октября 1926 года — слушатель Военно-морской академии им. К. Е. Ворошилова.

После окончания академии в январе 1931 года проходит службу на Черноморском флоте: помощником командира, старшим помощником командира и командиром крейсера «Профинтерн».

В августе 1937 года капитан 2-го ранга Марков арестован.

В июне 1938 года освобождён и восстановлен на службе в ВМФ ВС Союза ССР.

В июле 1938 года назначен командиром лидера эскадренных миноносцев «Харьков» ЧФ.

С августа 1939 года назначен командиром крейсера «Ворошилов» ЧФ, на этой должности встретил Великую Отечественную войну, принимал участие в обороне Одессы и Севастополя.

С марта 1943 года — командир бригады крейсеров ЧФ.

С апреля 1944 года — начальник штаба эскадры кораблей ЧФ.

C февраля 1945 года — командир Потийской ВМБ ЧФ.

С октября 1947 года — в распоряжении управления кадров ВМС.

С января 1948 года — командующий ОУК 4-го ВМФ, в январе 1949 года снят с должности, исключён из партии.

С февраля 1949 года командир крейсера «Фрунзе». С ноября 1949 года в запасе Вооружённых Сил Союза ССР. В 1953 году восстановлен в рядах КПСС.

Награды 
 орден Ленина (21.02.1945)
 четыре ордена Красного Знамени (1942, 19.07.1944, 03.11.1944, 1948)
 орден Ушакова II степени № 335 (25.12.1944)
 Медали СССР в том числе:
 «За оборону Одессы»
 «За оборону Севастополя»
 «За оборону Кавказа»
 «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Примечания

Литература

Ссылки 
 Общедоступный электронный банк документов «Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Хроника Великой войны: 1939—1945
  РККА
 Потийская_военно-морская_база
  База по флотоводческим орденам Ушакова и Нахимова

Моряки Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России (красные)
Выпускники Военно-морской академии имени Н. Г. Кузнецова
Военачальники Великой Отечественной войны
Моряки Великой Отечественной войны
Участники Одесской обороны (1941)
Участники обороны Севастополя (1941—1942)
Члены ВКП(б)
Репрессированные в СССР
Реабилитированные в СССР
Обладатели Южного банта